Marco Bürki, né le , est un footballeur suisse. Il évolue au poste de défenseur central.

Il est le frère cadet de Roman Bürki, gardien de but international suisse.

Biographie 

Avec l'équipe de Suisse des moins de 20 ans, il marque un but contre l'Italie.

Il participe à la Ligue Europa avec les clubs des BSC Young Boys et du FC Thoune.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Suisse en 2018
 Vice-champion de Suisse en 2015 avec les BSC Young Boys

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif bernois
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du FC Thoune
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du FC Lucerne
Naissance en juillet 1993
Naissance à Berne